El Cuy (plaats), plaats in Argentinië
 El Cuy (departement), departement in Argentinië